Фёдоровский сельский совет () — входит в состав
Каховского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Фёдоровка.

До 2018 года сельский совет носил название Розо-Люксембургский, переименован в рамках декоммунизации.

История 
 1934 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Фёдоровка 
 пос. Слиненко 
 пос. Сокирки

Примечания